„Savage Amusement Tour“ е общо десето и шесто поред световно концертно турне на германска рок група „Скорпиънс“, на което музикантите представят последният си студиен албум Savage Amusement. Освен обичайните дестинации, като западна Европа и Северна Америка групата за първи път посещава СССР между 17 и 26 април 1988 г., където изнася десет последователни концерта в Ленинград, така Скорпиънс стават втората западна група, която свири в СССР.

От 27 май до 30 юли 1988 г. са в Северна Америка с „Ван Хален“ по стадионите, включително и на Джайънтс Стейдиъм в Ню Джърси. В края на турнето групата отново свири в СССР на „Фестивала на мира в Москва“ на стадион Ленин пред около 350 000 зрители.

Музиканти 
 Клаус Майне – вокали
 Рудолф Шенкер – китари
 Матиас Ябс – китари
 Херман Раребел – барабани
 Франсис Буххолц – бас китара

Дати

Източници 

Музикални турнета от 1988 година
Музикални турнета от 1989 година
Турнета на „Скорпиънс“